Прусыня — топоним и гидроним в России:

 Прусыня — деревня в Волховском районе Ленинградской области.
 Прусыня — река в Ленинградской области, приток Волхова.